

Sigle 
 Denominación de Origen – equivalente spagnolo della Denominazione di origine controllata
 Distribuzione Organizzata – canale di vendita commerciale nel quale piccoli soggetti si aggregano in un soggetto più forte.

Codici 
 DO – codice vettore IATA di Air Vallée e Dominicana de Aviación
 DO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Dominicana
 DO – codice ISO 3166-2:BJ di Donga (Benin)
 DO – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Dobele (Lettonia)
 DO – codice ISO 3166-2:MW di Dowa (Malawi)
 DO – sigla automobilistica di Dornbirn (Austria)
 DO – sigla automobilistica di Dortmund (Germania)

Informatica 
 .do – dominio di primo livello della Repubblica Dominicana

Musica 
 Do – nota musicale
 Do – cantante dance olandese
 D.O. – cantante sudcoreano, membro degli EXO

Altro 
 Dō – in giapponese "la via, il cammino, la strada", termine usato nelle arti marziali giapponesi: è un metodo di allenamento mentale e fisico
 Do – sigla usata per gli aerei prodotti dalla Dornier

Altri progetti